Петреаса има више значења:

 Петреаса (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Петреаса (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији